Viazemski/Vyazemski/Vyazemsky/Wiazemsky (masculin), Vyazemskaya (féminin) et Vyazemskoye (neutre) peuvent faire référence à :

Patronyme 

Famille Viazemski :
 Alexandre Wiazemsky (1727-1793)
 Pierre Wiazemsky (1792-1878)
 Paul Wiazemsky (1820-1888)
 Léonid Wiazemsky (1848-1909)
 Anne Wiazemsky (1947-2017)
 Pierre Wiazemsky (1949- )
 Léa Wiazemsky (1979- )

  (1886–1946), mère de Tatiana de Metternich-Winneburg et de Marie Vassiltchikov,
, prince russe,
Piotr Viazemski (1792–1878), poète russe.

Lieux 

, plusieurs districts de Russie,
Vyazemski, une ville,
 (Vyazemskaya, Vyazemskoye), plusieurs localités de Russie,
,
, une rue de Saint-Pétersbourg.
Patronyme russe